Solaris puede referirse a:

Novelas 
 Solaris (novela), novela escrita por Stanisław Lem:

Películas 
 Solaris (película de 1968), película soviética dirigida por Nikolái Nirenburg;
 Solaris (película de 1972), película soviética dirigida por Andréi Tarkovski;
 Solaris (película de 2002), película estadounidense dirigida por Steven Soderbergh;

Informática 
 Solaris (sistema operativo), sistema operativo creado por Sun Microsystems (cuyo nombre fue probablemente tomado de la novela);
 OpenSolaris, proyecto creado por Sun Microsystems a partir de la liberación del código del sistema operativo Solaris;
 Solaris (juego), videojuego diseñado para la consola Atari 2600.

Música 
 Solaris (banda), grupo de rock progresivo de Hungría;

Otros
 Solaris Bus & Coach, un fabricante polaco de vehículos;
 Solaris (sincrotrón), el primero sincrotrón en Cracovia;
 Solaris (videojuego), jefe final de Sonic the Hedgehog (2006)
 Solaris (estrella), estrella de la constalación del Pegaso.